La Supercoupe d'Espagne 1988 (en espagnol : Supercopa de España 1988) est la quatrième édition de la Supercoupe d'Espagne, épreuve qui oppose le champion d'Espagne au vainqueur de la Coupe du Roi. Disputée en match aller-retour les  et , l'épreuve est remportée par le Real Madrid CF (champion d'Espagne 1988) aux dépens de le FC Barcelone (vainqueur de la coupe d'Espagne 1988) sur le score cumulé de 3 à 2.

Il s'agit du premier titre du Real Madrid CF dans cette compétition.

Feuilles de match

Match aller

Match retour

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Espagne de football 1987-1988
 El Clásico
 Supercoupe d'Espagne de football

1988
Sport en Espagne en 1988
Football en 1988
Sport en novembre 1988
Face-à-face du Real Madrid
Face-à-face perdu par le FC Barcelone